Als Gürtelbahn sind folgende Bahnstrecken bezeichnet:

 Bodenseegürtelbahn
 Chemin de Fer de Petite Ceinture – Pariser Gürtelbahn
 Kölner Gürtelbahn
 Linha de Cintura – Lissaboner Gürtelbahn
 Mailänder Gürtelbahn
 Südliche Gürtelbahn (Mailand)
 Belt Railway of Chicago
 Gürtellinie der ehemaligen Wiener Dampfstadtbahn beziehungsweise der Wiener Elektrischen Stadtbahn